Николай Ладыгин:
 Ладыгин, Николай Николаевич (род. 1983) — украинский хоккеист, защитник.